Bolaffio – cognome italiano, variante di Abulafia
 Leone Bolaffio – giurista italiano
 Rita Boley Bolaffio – artista italiana